

Famille Rockefeller 

 
 Abby Aldrich Rockefeller (1874-1948), socialite et philanthrope américaine ;
 John Davison Rockefeller ( – ), industriel et philanthrope, fondateur de la dynastie ;
 John Davison Rockefeller Junior ( - ), premier propriétaire du Rockefeller Center ; 
 John Davison Rockefeller III ( - ),  de John Junior ; 
 John Davison Rockefeller IV, dit Jay (-), fils de John III, sénateur de Virginie-Occidentale ;
 Nelson Aldrich Rockefeller ( - ),  de John Junior, gouverneur de l'état de New York et  des États-Unis ;
 Michael C. Rockefeller (1938 -  ?), fils cadet de Nelson, disparu en Nouvelle-Guinée néerlandaise ;
 Laurance Spelman Rockefeller ( - ),  de John Junior, qui fit don aux États-Unis de l'une des Îles Vierges ;
 Winthrop Rockefeller ( - ),  de John Junior, gouverneur de l'Arkansas ;
 David Rockefeller (1915-2017),  de John Junior ;
 William Rockefeller ( - ), frère cadet de John.

Des membres de la famille donnèrent leur nom :
 au Rockefeller Center, complexe immobilier à Manhattan (New York) ;
 à l'université Rockefeller également à Manhattan ;
 au Rockefeller Group, société immobilière basée à New York ;
 à la Fondation Rockefeller, basée à New York ;
 au musée Rockefeller dans la vieille ville de Jérusalem ;
 au Rockefeller Hall, dans le parc national d'Acadia ;
 au Rockefeller Memorial, dans le parc national des Great Smoky Mountains ;
 au plateau Rockefeller, plateau de l'Antarctique occidental.

Autres 
 Rockefeller Street, chanson de Getter Jaani